Третья лига Германии по футболу 2015/2016 годов — 8-й сезон Третьей лиги. Сезон начался 24 июля 2015 года, а последние матчи состоялись 14 мая 2016 года; предусмотрен перерыв с 20 декабря 2015 по 21 января 2016. В турнире принимают участие 20 команд.

Изменения состава клубов-участников по сравнению с предыдущим сезоном

В Третью лигу 
Вышли из Регионаллиги:
 Вердер II
 Вюрцбургер Кикерс
 Магдебург

Выбыли из Второй Бундеслиги:
 Аален
 Эрцгебирге Ауэ

Из Третьей лиги 
Вышли во Вторую Бундеслигу:
 Арминия (Билефельд)
 Дуйсбург

Выбыли в Регионаллигу:
 Боруссия II (Дортмунд)
 Унтерхахинг
 Ян

Клубы-участники

Представительство земель Германии в Третьей лиге

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Статистика турнира

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 07/05/2016 «Майнц II» 4:0 «Ганза»
 30/04/2016 «Магдебург» 4:0 «Зонненхоф Гроссашпах»
 23/04/2016 «Динамо» 4:0 «Веен»
 02/04/2016 «Кемницер» 5:1 «Майнц II»
 24/03/2016 «Кемницер» 4:0 «Энерги»
 18/03/2016 «Эрцгебирге Ауэ» 4:0 «Галлешер»
 12/03/2016 «Ганза» 4:0 «Веен»
 27/02/2016 «Динамо» 4:0 «Фортуна»
 22/01/2016 «Фортуна» 5:1 «Ганза»
 23/10/2015 «Вердер II» 4:0 «Эрцгебирге Ауэ»
 17/10/2015 «Галлешер» 6:2 «Вердер II»
 27/09/2015 «Динамо» 4:0 «Аален»
 12/09/2015 «Оснабрюк» 4:0 «Веен»

 Самая крупная победа гостей (+5):
 16/04/2016 «Энерги» 0:5 «Зонненхоф Гроссашпах»

 Самое большое количество забитых мячей (8):
 17/10/2015 «Галлешер» 6:2 «Вердер II»

 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 17/10/2015 «Галлешер» 6:2 «Вердер II»

 Победная серия (8): «Динамо» с 5-го по 12-й тур
 Беспроигрышная серия (15): «Эрцгебирге Ауэ» c 15-го по 29-й тур
 Серия ничьих (6): Ганза с 6-го по 11-й тур
 Безвыигрышная серия (15): «Штутгартер Кикерс» с 9-го по 23-й тур
 Серия поражений (7): «Штутгартер Кикерс» с 10-го по 16-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (6): «Оснабрюк» c 13-го по 18-й тур
 Серия матчей без забитых голов (5):
 «Веен» с 27-го по 31-й тур
 «Энерги» с 31-го по 34-й тур

Ссылки 
 Третья лига на kicker.de

2015/2016
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2015 году
Спорт в Германии в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016